Plaats in Indonesië
 Tanggulun (Kadungora), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tanggulun (Ibun), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java